Бельтюкова Клавдія Гнатівна (1900, Теплик — 1971, Київ) — український біолог, доктор біологічних наук (1959), професор (1961).
 Бельтюкова Світлана Вадимівна (1940, Одеса) — український хімік, доктор хімічних наук (1984), професор (1992).